Peter Williams es el nombre por el que se conoce tanto a:

Peter Williams, un actor de origen jamaicano.
Petey Williams, un luchador profesional canadiense.
Peter S. Williams, un filósofo y autor cristiano.
 Peter Williams, ciclista británico.